Bhargavaella är ett släkte av svampar. Bhargavaella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bhargavaella